Miejscowości w USA:
 Scandinavia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Scandinavia – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Scandinavia (ang. Scandinavia Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Scandinavia (ang. Scandinavia Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Scandinavia (ang. Scandinavia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Inne:
 MF Scandinavia – prom